Фиссуреллиды () —  семейство  морских брюхоногих моллюсков из отряд Lepetellida.

Роды 
Роды, включенные в семейство Fissurellidae:

 Agariste Monterosato, 1892
 Altrix Palmer, 1942
 Amblychilepas Pilsbry, 1890
 Buchanania Lesson, 1830
 Clathrosepta McLean & Geiger, 1998
 Clypidina Gray, 1847
 Cornisepta McLean & Geiger, 1998
 Cosmetalepas Iredale, 1924
  Cranopsis Adams, 1860
 Dendrofissurella Mclean and Kilburn, 1986
 Diodora Gray, 1821
 Emarginula Lamarck, 1801
 Fissurella Bruguière, 1789
 Fissurellidea d'Orbigny, 1841
 Fissurisepta Seguenza, 1863
 Hemimarginula McLean, 2011
 Hemitoma Swainson, 1840
 Laeviemarginula Habe In Kuroda, 1953
 Laevinesta Pilsbry and McGinty, 1952
 Leurolepas J. H. McLean, 1970
 Lucapina Sowerby, 1835
 Lucapinella Pilsbry, 1890
 Macroschisma Sowerby, 1839
 Manganesepta McLean & Geiger, 1998
 Medusafissurella Mclean and Kilburn, 1986
 Megathura Pilsbry, 1890
 Monodilepas Finlay, 1927
 Montfortia Récluz, 1843
 Montfortista Iredale, 1929
 Montfortula Iredale, 1915
 Montfortulana Habe, 1961
 Nesta Adams, 1870
 Octomarginula McLean, 2011
 Parmaphorella Strebel, 1907
 Profundisepta McLean & Geiger, 1998
 Puncturella R. T. Lowe, 1827
 Pupillaea Gray In Sowerby, 1835
 Rimula DeFrance, 1827
 Rimulanax Iredale, 1924 (taxon inquerendum)
 Scelidotoma Choe, Yoon and Habe, 1992
 Scutus Montfort, 1810
 Stromboli Berry, 1954
 Tugali Gray in Dieffenbach, 1843
 Tugalina Habe, 1953
 Vacerrena Iredale, 1958
 Variemarginula McLean, 2011
 Zeidora A. Adams, 1860

Роды по синонимам 
 Austroglyphis Cotton & Godfrey, 1934: синоним Diodora Gray, 1821
 Aviscutum Iredale, 1940: синоним Scutus Montfort, 1810
 Capiluna Gray, 1857: синоним Diodora Gray, 1821
 Cemoria Risso, 1826 [ex Leach MS]: синоним Puncturella Lowe, 1827
  Cremoria [Gray, 1842]: синоним Puncturella Lowe, 1827
 Elegidion Iredale, 1924: синоним Diodora J. E. Gray, 1821
 Emarginella Pilsbry, 1890: синоним Emarginula Lamarck, 1801
 Entomella Cotton, 1945: синоним Emarginula Lamarck, 1801
 Fissuridea Swainson, 1840: синоним Diodora J. E. Gray, 1821
 Glyphis Carpenter, 1857: синоним Diodora J. E. Gray, 1821
 Legrandia Beddome, 1883: синоним Zeidora A. Adams, 1860
 Megatebennus Pilsbry, 1890: синоним Fissurellidea d'Orbigny, 1839
 Nannoscutum Iredale, 1937: синоним Scutus Montfort, 1810
 Nesta H. Adams, 1870: синоним Zeidora A. Adams, 1860
 Notomella Cotton, 1957: синоним Emarginula Lamarck, 1801
 Parmophoridea Wenz, 1938: синоним Parmaphorella Strebel, 1907
 Parmophorus Blainville, 1817: синоним Scutus Montfort, 1810
 Plagiorhytis P. Fischer, 1885: синоним Montfortula Iredale, 1915
 Scutum P. Fischer, 1885: синоним Scutus Montfort, 1810
 Semperia Crosse, 1867: синоним Emarginula Lamarck, 1801
  Sipho T. Brown, 1827: синоним Puncturella Lowe, 1827
 Siphonella Issel, 1869: синоним Montfortista Iredale, 1929
 Subemarginula Gray, 1847: синоним Hemitoma Swainson, 1840
  Subzeidora Iredale, 1924: синоним Emarginula (Subzeidora) Iredale, 1924
 Tugalia Gray, 1857: синоним Tugali Gray, 1843
 Vacerra Iredale, 1924: синоним Puncturella Lowe, 1827
 Zidora P. Fischer, 1885: синоним Zeidora A. Adams, 1860

Примечания 

Vetigastropoda
Семейства моллюсков